Adjuntas (gemeente), een gemeente op Puerto Rico 
Adjuntas (plaats), een plaats op Puerto Rico in de gelijknamige gemeente